H peut faire référence à :
 Lettre H, la  lettre et la  consonne de l'alphabet latin. En minuscule, cette lettre s'écrit « h » et en majuscule « H ».

Arts et culture

Cinéma 
 H, le titre d'un film canadien réalisé par Darrell Wasyk, sorti en 1990 ;
 H est le titre d'un court métrage britannique réalisé par Daniel Simpson, sorti en 1995 ;
 H, le titre d'un film américain réalisé par Isaac W., sorti en 2000 ;
 H, le titre d'un film sud-coréen réalisé par Lee Jong-hyuk, sorti en 2002.

Télévision 
 H, le titre d'une série française humoristique créée en 1998 par Kader Aoun, Xavier Matthieu et Éric Judor.
 H, une série télévisée de thriller dramatique espagnole, créée par Verónica Fernández et diffusée à partir de novembre 2019.

Littérature et bande dessinée 
 H est un roman de Philippe Sollers ;
 H, un album de bande dessinée issu de la série Largo Winch, de Jean Van Hamme et Philippe Francq.
 H est un concept sculptural intégré au scénario du dernier album de Hergé, Tintin et l'Alph-art.

Musique 
 La note H correspond au si bécarre dans la notation allemande.

Chanson 
 H, le titre d'un morceau du groupe américain Tool, paru sur l'album Ænima.
 H, le titre d'un morceau du groupe français Svinkels, paru sur l'album Tapis rouge.

Album 
 H, un album de Jean-Louis Aubert.
 H, un album de Bob James.
 H, un album de Ayumi Hamasaki.

Architecture 
Le Palais H, bâtiment historique de Rome (Italie).

Sciences

Unités 
 h, le préfixe du Système international d'unités signifiant hecto (10) .
 h, le symbole de l'heure ;
 H, le symbole du henry, unité de l'inductance électrique.

Mathématiques 
 En algèbre, l'ensemble des quaternions noté  est un corps de dimension 4 sur  non commutatif ;
 , le symbole de l'opérateur hamiltonien ;

Biologie 
 H, l'histidine dans la transcription d'une chaîne polypeptidique ;
 H', une variable exprimant l'indice de Shannon, mesurant la biodiversité d'un milieu,

Informatique 
.h est une extension de nom de fichier du langage C pour ses en-têtes, les bibliothèques standards.

Physique – Chimie 
 H, le symbole de l'élément chimique hydrogène ;
 l'hydrogène donne son nom à la Bombe H, une arme nucléaire à fusion ;
 h, le symbole de la constante de Planck (6,62607015×10J.s) ;
 ℏ (prononcer « h barre ») est le symbole de la constante de Planck réduite (ou constante de Dirac), ℏ=h/2π ;
 H, l'enthalpie en thermodynamique ;
 H, représente l'excitation magnétique.
 H, est utilisé dans le modèle standard de la physique des particules, pour représenter le boson de Higgs.
 h, paramètre de Hubble

Panneaux 
 H, panneau pour hôpital
 H, panneau ou marquage au sol pour héliport.

Phonétique 
 H aspiré ;
 H muet ;
 [h] : Consonne fricative glottale sourde.
 [ɦ] : Consonne fricative glottale voisée.
 [ʜ] : Consonne fricative épiglottale sourde.
 [ħ] : Consonne fricative pharyngale sourde.
 [ɧ] : Consonne fricative post-alvéolo-vélaire sourde.
 [ɥ] : Consonne spirante labio-palatale voisée; ce symbole peut être vu comme un u modifié

Autre 
 H-Aero, un avion hybride conçu comme un dirigeable hybride ;
 Hongrie, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;
 Indice h, un index qui quantifie la productivité scientifique d'un chercheur et son impact apparent.

Symbole chimique

ca:H#Significats de H
fi:H#H-kirjaimen merkityksiä
he:H#משמעויות נוספות של האות H
hu:H#Jelentései
ja:H#Hの意味
la:H#Abbreviationes
nn:H#Bruk
simple:H#Meanings for H
sv:H#Betydelser